Летняя Универсиада 1975 — VIII летняя Универсиада, проходившая в Риме (Италия) с 18 по 21 сентября 1975 года на римском Олимпийском стадионе. VIII летняя универсиада проводилась в форме Университетского чемпионата мира по лёгкой атлетике. Несмотря на это в соревновании принимало участие 468 спортсменов из 38 стран мира.

Медальный зачет 

|- style="background:#ccccff"
|- 
||1|||| 7 ||5|| 11 ||23 
|-
||2|||| 7 ||3 ||1 ||11 
|-style="background:#ccccff"
||3|||| 5 ||1 ||1 ||7
|-
||4|||| 3 ||2 ||2 ||7 
|-
||5|||| 3 ||2 ||0 ||5 
|-
||6|| Румыния||  2|| 6 ||4 ||12 
|-
||7|||| 2 ||4 ||0|| 6 
|-
||8|| Болгария || 2 ||0 ||4 ||6 
|-
||9|| || 1|| 4 ||2|| 7 
|-
||10|||| 1 ||1 ||1 ||3 
|-
||11|||| 1 ||1 ||0 ||2
|-
||12|||| 1 ||0 ||0|| 1
|-
||13|||| 0 ||3 ||4 ||7 
|-
||14|||| 0 ||2 ||0 ||2 
|-
||15|||| 0 ||1 ||2 ||3 
|-
||16|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||16||||0 ||0 ||1 ||1
|-
||16|||| 0|| 0 ||1 ||1 
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всего ||35|| 35|| 35 ||105  
|}

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU

Летние Универсиады
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Риме
Сентябрь 1975 года
1975 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии